Санта-Роза — микрорегион в штате Риу-Гранди-ду-Сул
 Санта-Роза — муниципалитет в штате Риу-Гранди-ду-Сул в составе одноимённого микрорегиона
 Санта-Роза-да-Серра — муниципалитет в штате Минас-Жерайс
 Санта-Роза-ди-Витербу — муниципалитет в штате Сан-Паулу
 Санта-Роза-ди-Гояс — муниципалитет в штате Гояс
 Санта-Роза-ди-Лима — муниципалитет в штате Санта-Катарина
 Санта-Роза-ди-Лима — муниципалитет в штате Сержипи
 Санта-Роза-ду-Пиауи — муниципалитет в штате Пиауи
 Санта-Роза-ду-Пурус — муниципалитет в мезорегионе Вали-ду-Акри
 Санта-Роза-ду-Токантинс — муниципалитет в штате Токантинс
 См. также 
Санта-Роза